Lovén ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Lovén (1874–1961), schwedischer Politiker

 Erik Lovén (1855–1938), schwedischer Politiker
 Henrik Lovén (1827–1908), schwedischer Jurist
 Johan Martin Lovén (1856–1920), schwedischer Chemiker
 John Lovén (1840–1924), schwedischer Politiker
 Nils Lovén (1796–1858), schwedischer Pfarrer und Schriftsteller
 Nils Henrik Lovén (1801–1877), schwedischer Mediziner 
 Per Christian Lovén (1799–1878), schwedischer General
 Sigurd Lovén (1849–1888), schwedischer Mediziner und Politiker
 Sven Lovén (1809–1895), schwedischer Zoologe